David Ackroyd (Orange, 30 de maio de 1940) é um ator norte-americano, que participou de varias séries como Xena: Warrior Princess e The Dark Secret of Harvest Home.

Biografia

Vida Pessoal 
Os pais de David se chamam Arthur e Charlotte. Estudou na Universidade Bucknell, onde se formou em 1962. Após se formar, atuou em peças teatrais enquanto servia o exército no Arizona. Em seguida concentrou-se na arte, estudando na escola de Arte Yale, graduando-se em 1968. Em 1963, casou-se com Ruth Liming, com quem teve duas filhas: Abigail e Jessica. Atualmente, Ackroyd mora na cidade de Montana, onde dá aulas de teatro.

Carreira

Teatro 
David começou um precoce trabalho no teatro Yale Repertory, por 3 temporadas, e no festival de teatro Williamstown, por 6 temporadas. Além dos EUA, Ackroyd também atuou em Taiwan, Rússia, Polônia, Alemanha, França e República Checa.

TV e Cinema 
Começou sua carreira na TV nos anos 50, com trabalhos em The Secret Storm e Another World. desde então está em um grande número de trabalhos, creditado em séries como Xena: Warrior Princess, Dallas, Knots Landing, The Dark Secret of Harvest Home e The Word; e também em filmes como And I Alone Survived.

Filmografia

Ator 
 Prison Life (2000)
 Raven (1997)
 No Strings Attached (1997)
 Xena: Warrior Princess (1996)
 The Cosby Mysteries (1995)
 Walker, Texas Ranger (1994)
 Fortune Hunter (1994)
 Against the Wall (1994)
 Murder, She Wrote (1986-1994)
 Love, Cheat & Steal (1993)
 Dead On (1993)
 The Round Table (1992)
 Football (1992)
 The Fear Inside (1992)
 Breaking the Silence (1992)
 Stop at Nothing (1991)
 Hell Hath No Fury (1991)
 History's Mysteries: Drake's Secret Voyage (1991)
 Dark Angel (1990)
 Wrestling with God (1990)
 A Peaceable, Kingdom (1989)
 Studio 5-B (1989)
 Highway to Heaven (1988)
 Memories of Me (1988)
 MacGyver (1985-1988)
 Windmills of the Gods (1988)
 Hotel (1988)
 Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (1987)
 Cagney & Lacey (1985-1987)
 Tales from the Hollywood Hills: Natica Jackson (1987)
 Nutcracker: Money, Madness & Murder (1987)
 A Smoky Mountain Christmas (1986)
 The A-Team (1986)
 Wildfire (1986)
 John/Prince Corran of Dar-Shan
 Stark: Mirror Image (1986)
 The Children of Times Square (1986)
 The Nativity (1986)
 St. Elsewhere (1985)
 Picking Up the Pieces (1985)
 Hardcastle and McCormick (1985)
 After MASH (1983)
 Riptide (1984)
 Cover Up (1984)
 Hunter (1984)
 The Sky's No Limit (1984)
 When Your Lover Leaves (1983)
 Whiz Kids (1983)
 Dynasty (1983)
 Deadly Lessons (1983)
 Cocaine: One Man's Seduction (1983)
 The Facts of Life (1982)
 McClain's Law (1982)
 Trapper John, M.D. (1982)
 Knots Landing (1982)
 The Sound of Murder (1982)
 A Gun in the House (1981)
 The Mountain Men (1980)
 The Yeagers (1980)
 Mind Over Murder (1979)
 Little Women (minissérie de 1978) (1978)
 Women in White (1979)
 And I Alone Survived (1978)
 The Word (1978)
 Dallas (1978)
 Tom and Joann (1978)
 The Dark Secret of Harvest Home (1978)
 Lou Grant (1978)
 Exo-Man (1977)
 Kojak (1975)
 Another World (1964)
 The Secret Storm (1954)

Arquivo fotográfico 
 Intimate Portrait (2002)

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Orange (Nova Jérsei)